Mit Betriebstechnik kann gemeint sein:

 Amateurfunkbetriebstechnik
 Elektrotechnik für den Betrieb von Anlagen, siehe Elektroniker für Betriebstechnik
 Rundfunk-Betriebstechnik, siehe ARGE Rundfunk-Betriebstechnik
 Produktionstechnik